Jean-Claude Lavaud (1938-2011) – calciatore francese
 Martial Lavaud Célestin (1913-2011) – politico haitiano